Slovo Dvina má několik významů.
 Západní Dvina (známá též jako Daugava) – řeka v Rusku, Bělorusku a Lotyšsku
 Severní Dvina – řeka v Rusku
 R-12 Dvina – sovětská balistická raketa
 S-75 Dvina – sovětská střela typu země-vzduch